Anthony Powell peut désigner :
 Anthony Powell (1905-2000), écrivain britannique ;
 Anthony Powell (1935-2021), costumier britannique.